Il doppio del torneo di tennis Challenger Lugano 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana che hanno battuto in finale Jean-Claude Scherrer e Lovro Zovko 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Tomas Behrend /  Oliver Marach (semifinali)
 Jean-Claude Scherrer /  Lovro Zovko (finale)

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Campioni)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Lugano 2007